Judo-Bundesliga steht für: 

 Deutsche Judo-Bundesliga
 Österreichische Judo-Bundesliga

Siehe auch:
 Nationalliga (Judo)